FK Jeseník je český fotbalový klub z Jeseníka, který byl založen v roce 1934 pod názvem SK Slavia Frývaldov. V roce 2016 postoupil do Divize E. Od sezony 2018/19 hraje Olomoucký krajský přebor.

Historické názvy 
Zdroj:

 1934 – SK Slavia Frývaldov (Sportovní klub Slavia Frývaldov)
 1947 – SK Slavia Jeseník (Sportovní klub Slavia Jeseník)
 1948 – ŽZK Slavia Jeseník (Železniční závodní klub Slavia Jeseník)
 1949 – TJ Sokol Slavia Jeseník (Tělovýchovná jednota Sokol Slavia Jeseník)
 1950 – TJ Sokol Arandar Jeseník (Tělovýchovná jednota Sokol Arandar Jeseník)
 1953 – TJ Jiskra Jeseník (Tělovýchovná jednota Jiskra Jeseník)
 1966 – TJ RD Jeseník (Tělovýchovná jednota Rudné doly Jeseník)
 1991 – TJ Jeseník (Tělovýchovná jednota Jeseník)
 1995 – FK Jeseník (Fotbalový klub Jeseník)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

**= sezona předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky klubu

Fotbalové kluby v Olomouckém kraji
Fotbalové kluby založené v roce 1934
FK